Leše ist jeweils der slowenische Name von:

 Leesch, einem Ortsteil von Littai
 Liescha, einem Ortsteil von Prävali
 Löschach, einem Ortsteil von Neumarktl
 Lessach, einem Ortsteil von Sankt Jakob im Rosental

Siehe auch:

 Massaker von Leše